Джама́л Усуми́евич Дибиргаджи́ев (2 августа 1996, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский футболист, нападающий клуба «Велес».

Клубная карьера 
Родился в Махачкале в семье бывшего футболиста местного «Динамо». В шесть лет перебрался в ФШМ «Торпедо». В «Торпедо» попал случайно: отца позвали работать в Москву, и он перевез с собой всю семью. В столице он каждую субботу играл в футбол вместе со своими давними знакомыми Ринатом Дасаевым и Георгием Ярцевым. В 2010 году получил приглашение продолжить подготовку в школе лондонского «Арсенала», но вместе с семьей принял решение остаться в России.

С 2014 года в «Анжи». Дебютировал 30 мая 2015 году в последнем туре первенства ФНЛ против «Сахалина», в котором на 7-й минуте забил мяч.

В августе 2016 года перешёл на правах аренды в португальский клуб «Фатима». 18 сентября в домашнем матче против клуба «Навал» стал автором шести голов.

1 октября 2017 года дебютировал в российской Премьер-лиге в матче против «Зенита», выйдя на замену на 72-й минуте вместо Александра Прудникова.

Достижения 
 «Анжи»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2014/15

«Динамо» (Махачкала)
 Победитель группы 1 Второго дивизиона ФНЛ: 2021/22

Личная жизнь 
Женат. Будучи игроком «Фатимы», проживал с семьёй в Португалии.

Клубная статистика 
По состоянию на 27 мая 2018 года.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Фатима»
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Велес»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала